Урка — многозначный термин:

 Урка — жарг. вор, бандит
 Урка-процесс — процесс нейтринного охлаждения звёздных недр.
  — исторический район в  Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 Урка — исторический тип грузового и военного судна в Испании и Португалии.
 Урка — река в Амурской области, левый приток Амура.

См. также